Ива́н Алекса́ндрович Кашки́н (,  — , ) — советский переводчик, литературовед, теоретик художественного перевода, поэт.

Биография 
Родился в семье военного инженера, учился в московской гимназии. Начало его сознательной жизни и литературной деятельности совпало с Октябрьской революцией, гражданской войной и первыми годами становления советской власти. В 1917 году он был студентом историко-филологического факультета Московского университета. В сентябре 1918 года Кашкин вступил добровольцем в Красную Армию и три года служил рядовым в частях тяжёлой артиллерии. Позднее преподавал в военных училищах. Уволившись из армии, продолжил своё образование. В 1923 году учился в ВЛХИ (не окончил), одновременно преподавая там английский язык. В 1924 году закончил Высшие педагогические курсы иностранных языков Главпрофобра и неофилологическое (литературно-лингвистическое) отделение педагогического факультета 2-го МГУ.

В это время в печати стали появляться первые публикации Кашкина — переводы поэзии и прозы, обычно со вступительными заметками или сопровождающими статьями. Своеобразный творческий облик Кашкина складывался уже в эти годы. К нему в полной мере относятся слова, сказанные А. В. Луначарским в предисловии к сборнику «Современная революционная поэзия Запада», вышедшему в свет в 1930 году:

Русские переводчики оказались на высоте задачи. С чуткостью людей той же эпохи и тех же настроений они сумели точно в смысле содержания и ритма передать песни своих зарубежных братьев.

В 2007 году вышла поэтическая подборка Ивана Кашкина.

Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Награды 
 орден «Знак Почёта» (31.01.1939)

Переведённые произведения 
 Эдвин Арлингтон Робинсон — «Мельница», «Ричард Кори».
 Карл Сэндберг — «Чикаго».
 Лэнгстон Хьюз — «Усталый блюз».
 Альфред Эдуард Хаусмен
 Уолт Уитмен
 Роберт Фрост
 Арчибальд Маклиш
 Эдгар Ли Мастерс
 Амброз Бирс — «Словарь Сатаны»
 Эрнест Хемингуэй
 Джеймс Джойс
 Эрскин Колдуэлл
 Джефри Чосер — «Кентерберийские рассказы»
 Джеймс Олдридж — «Дипломат» (совм. с В. Топер и Е. Калашниковой), «Охотник»
 Джон Дос Пассос — «42-я параллель», Москва, издательство «Прогресс», 1981

Школа художественного перевода Кашкина 
Школа художественного перевода, которую создал Кашкин, возникла в самом начале 1930-х годов. Переводческие работы «кашки́нцев» чаще всего представлял журнал «Интернациональная литература». Небольшой группе талантливых переводчиков удалось не только перевести заново многие произведения зарубежных классиков для готовящихся собраний сочинений, но и открыть советским читателям новые имена: Джойс, Колдуэлл, Стейнбек, Голсуорси, Бернард Шоу, Олдридж, Гейм.

Эрнест Хемингуэй в середине 1930-х годов был открыт для советских читателей критической статьёй Кашкина и заговорил по-русски благодаря переводу В. М. Топер. Сам Хемингуэй высоко ценил работу Кашкина и в письме Константину Симонову 20 июня 1946 года писал: «Есть в Советском Союзе молодой (теперь, должно быть, старый) человек по имени Кашкин. Говорят, рыжеволосый (теперь, должно быть, седой). Он лучший из всех критиков и переводчиков, какие мною когда-либо занимались». Фамилию своего переводчика Хемингуэй даже дал одному из героев романа «По ком звонит колокол».

В «могучую кучку» мастеров перевода входили Вера Максимовна Топер, Ольга Петровна Холмская, Евгения Давыдовна Калашникова, Наталья Альбертовна Волжина, Нина Леонидовна Дарузес, Мария Фёдоровна Лорие, Мария Павловна Богословская, Игорь Константинович Романович. К переводчикам младшего поколения, воспитанным «кашкинцами», относятся Нора Галь и Марина Литвинова.

Награды 
 Орден «Знак Почёта» (1939)

Примечания

Литература 
 
Elizabetha Levin. In Their Time: The Riddle Behind the Epistolary Friendship Between Ernest Hemingway and Ivan Kashkin // The Hemingway Review, Vol, 32, Spring, 2013, pp. 94-108.
 
 
 
 
 
 
 
 Кипнис С. Е. Новодевичий мемориал. — М., Арт-Бизнес-Центр, 1998.
 Кашкин Иван Александрович . — персональный сайт о творчестве И. А. Кашкина.

Переводчики России
Иван Александрович
Переводчики с английского языка
Переводчики на русский язык
Переводчики поэзии на русский язык
Переводчики прозы и драматургии на русский язык
Переводоведы
Похороненные на Новодевичьем кладбище